Riu Barrow, Irlanda
 Barrow Island (Austràlia Occidental), Austràlia
 Anglaterra:
 Barrow (Gloucestershire)
 Barrow (Lancashire)
 Barrow (Rutland)
 Barrow (Shropshire)
 Barrow (Somerset)
 Barrow (South Yorkshire)
 Barrow (Suffolk)
 Barrow-in-Furness, Cúmbria
 Estats Units:
 Barrow (Alaska)
 Barrow (Illinois)
 Biografies:
 Adama Barrow
 Dean Oliver Barrow
 Isaac Barrow
 John Barrow